Cistei, din , se poate referi la:
Cistei, mai demult Cisteiu Român,
Cisteiu de Mureș, mai demult Cisteiu Unguresc.